Сьенфуэгос:

Персоналии 
 Сьенфуэгос, Никасио Альварес (1764—1809) — испанский поэт.
 Сьенфуэгос, Камило (1932—1959) — кубинский революционер.
 Сьенфуэгос, Хавьер (род. 1990) — испанский легкоатлет, метатель молота.

Топонимы 
 Сьенфуэгос (провинция) — провинция Кубы;
 Сьенфуэгос (город) — город на Кубе, административный центр одноимённой провинции.